Barra americana puede referirse a:
Barra americana o baile en barra, combina la danza y las acrobacias centradas en una barra vertical.
Barra americana, nombre de la barra usada para el baile en barra.
Barra americana (cocina), un mostrador elevado en una cocina que tiene espacio por un lado para sentarse y se usa para comer comidas ligeras.